Cornet je priimek več oseb:
 Edgard-Marie-Julien Cornet, francoski general
 Henri Cornet, francoski kolesar

Glej tudi 
 kornet
 kornet (čin)
 CORNET